San Biagio kan syfta på:
 San Biagio, en kyrkobyggnad nära Montepulciano, Toscana, Italien
 San Biagio a Piazza Lombarda,  en tidigare kyrkobyggnad i Rom, Italien
 San Biagio de Monte,  en tidigare kyrkobyggnad i Rom, Italien
 San Biagio della Cima, ort i Ligurien, Italien
 San Biagio della Fossa, en tidigare kyrkobyggnad i Rom, Italien
 San Biagio della Pagnotta, en kyrkobyggnad i Rom
 San Biagio dell'Anello, en tidigare kyrkobyggnad i Rom, Italien
 San Biagio di Callalta, ort i Veneto, Italien
 San Biagio in Mercatello, en tidigare kyrkobyggnad i Rom, Italien
 San Biagio Platani, ort på Sicilien, Italien
 San Biagio Saracinisco, ort i Lazio, Italien

 Monte San Biagio,  ort i Lazio, Italien